Jeanette Ottesen Gray (née en 1987), nageuse danoise ;
 Lasse Ottesen (né en 1974), sauteur à ski norvégien ;
 Sölvi Ottesen (né en 1984), footballeur islandais ;
 Sturla Ottesen (né en 2001), footballeur norvégien ;